Железнодорожная станция Дружковка () — станция Донецкой железной дороги. Находится в Дружковке Донецкой области.

Является линейной станцией. На станции останавливаются пригородные поезда и поезда дальнего следования.
Станция Дружковка Курско-Харьковско-Азовской железной дороги дала начало будущему городу Дружковка.

Расписание пассажирских поездов на 2017-2018 год (зимнее)

Расписание пригородных  поездов на 2017-2018 год (зимнее)

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов Дружковка
 Расписание поездов по станции Дружковка
 Донецкие Железные Дороги

См. также 
 Донецкая железная дорога

Станции Краснолиманского отделения Донецкой железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Донецкой области
Дружковка